Gaohe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shaping (häradshuvudort), Guangdong, 
 Gaohe (socken i Kina, Hunan), 
 Gaohe (socken i Kina, Shandong), 
 Gaohe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar